Die Monte-Carlo Rolex Masters 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 18. April 2010 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, welcher das Turnier in den Jahren 2005 bis 2009 fünfmal am Stück gewonnen hatte. Auch in diesem Jahr holte er sich den Titel, im Finale besiegte er seinen Landsmann Fernando Verdasco mit 6:1, 6:0. Dies war Nadals erster Saisontitel und sein insgesamt 37. Karrieretitel. Im Doppel konnten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić ihren Titel erfolgreich verteidigen. Im Finale siegten sie gegen Mahesh Bhupathi und Max Mirny, nachdem diese das Spiel im zweiten Satz beim Stand von 6:3, 2:0 verletzungsbedingt aufgeben mussten. Es war ihr 19. gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.227.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.543.750 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. April 2010 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 96 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 90 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin